William J. Burns (1861-1932), directeur américain du Bureau of Investigation (ancêtre du FBI) ;

William Burns (1875-1953), joueur canadien de crosse ;
William Herbert Burns (1878-1964), curleur et homme politique canadien ;
 (1932-2021), major général de l’armée américaine, directeur de l’ de 1988 à 1989, père de William Joseph Burns ;
William Joseph Burns (né en 1956), homme politique américain, diplomate et directeur de la CIA depuis 2021, fils du précédent.